

Calciatori 

José Ramos – calciatore argentino che ha giocato durante la fine degli anni '20
José Ramos – calciatore argentino nato nel 1918
José Ramos – calciatore portoghese
 José Ramos Delgado – calciatore argentino

Cestisti 

 José Luis Ramos – cestista venezuelano
 José Ramón Ramos – cestista spagnolo

Poeti 

 José Antonio Ramos Sucre – poeta venezuelano

Politici 

 José Ramos-Horta – politico est-timorese
 José Ramos Preto – politico portoghese